Sint-Hadelinuskerk (Celles)
Sint-Hadelinuskerk (Lamine)
Sint-Hadelinuskerk (Saint-Hadelin)

Hadelinus